Eusebiu Iacinschi (n. 18 august 1973, Botoșani) este un cunoscut meșter popular, renumit pentru realizarea cu înaltă măiestrie a ceramicii de tip Kuty care datează din perioada Evului Mediu (secolul XIII). 

Vasele sale sunt cunoscute în întreaga lume pentru că se caracterizează printr-o bază cromatică specifică, compusă doar din trei culori de pământ: verde, galben și brun (maro). Decorul se individualizează prin tehnica „sgrafitto”, care presupune desenarea unor simboluri/motive, prin incizarea mai fină sau mai adâncă a obiectelor din lut. Acest tip de ceramică impresionează și printr-o gamă largă de motive utilizate: motive geometrice, avimorfe, zoomorfe, antropomorfe. 

Atelierul din Botoșani, Kuty Ceramics, pe care îl conduce este singurul din țară unde se mai produce ceramică de Kuty, unicul moștenitor al acestei ceramici bizantine fiind băiatul său Ciprian Iacinschi, absolvent și el al Școlii Populare de Arte din Botoșani în anul 2006.

Etapele de lucru ale ceramicii Kuty 
Arta ceramicii de tip „Kuty”, este un proces complex, care presupune parcurgerea mai multor etape, și anume:

1. Prelucrarea lutului

2. Modelarea argilei – formarea vaselor

3. Uscarea/Zvântarea

4. Angobarea

5. Zgrafitarea

6. Arderea

7. Colorarea

8. Smălțuirea

9. Arderea

Un vis împlinit 
… îmi amintesc cum umblam când eram mic, plăcut impresionat, prin centrul de olărit din Botoșani, acolo unde, odinioară, lucrau părinții mei. Aveam prilejul mereu să-i vizitez, să umblu printre meșterii care lucrau de zor la roată, care făceau minuni pe roata olarului. Ieșeau vasele ca soldații, ca, mai apoi, să vină mama și alte fete să le albească, lăsându-le ușor într-o găleată, iar când le așezau pe raft, parcă erau mirese. Și tot venind și tot văzând că tot ceea ce fac e tot mai plăcut, am învățat ce-i de făcut și anii treceau, iar eu visam să fiu olar, să fac un lucru atât de plăcut și minunat.

Tu, boț de lut, ce poți să faci pe om să te-ndrăgească 
Ș-apoi te lași sensibil modelat în două mâini dibace
Ce te ridică, te coboară și îți dă o formă de splendoare.
Te bagă-n foc, te dă afară, îți dă culoare,
Te arde iar și-abia apoi te ia prin țară, 
De multe ori peste hotare, să fii râvnit printre blidare,
În casele îmbietoare de oameni iubitori de artă.

Trăind într-o continuă creație, ușor-ușor, când m-am trezit eram deja cu visul împlinit. Și astăzi, cu drag, lucrez la ceramica neolitică și la cea de Kuty, plăcându-mi să o prezint, să o vând, uitând de greu, căci greul e … plăcut. Niciodată nu voi renunța la visul ce s-a împlinit, ce-l moștenesc, din care sunt dator să las în urmă tot ce știu la cei ce, cu drag, vor îmbrățișa această artă. La rându-mi încerc să transmit tainele acestui mestesug și băiatului meu pentru a păstra și duce mai departe tradiția olăritului.
Aș spune multe, însă nu am cum, dar vă invit să povestim în jurul roții de olar în casa cu povești adevărate ce prind viață trecând prin foc și care te îmbie să le iei acasă. Trăind o zi or un ceas în preajma roții de olar, ai să pleci plăcut impresionat, relaxat și cu amintiri de neuitat…

Eusebiu Iacinschi într-un interviu acordat Asociației Meșterilor Populari din Moldova

Distincții și premii 
Scrisoare de mulțumire pentru sprijinul acordat la a XVI-a ediție a FESTIVALULUI „ZIUA ROMÂNIEI PE BROADWAY” desfășurat în New York 2015
Diplomă de excelență în semn de recunoștință pentru contribuția deosebită adusă la conservarea și promovarea meșteșugului tradițional românesc - Piatra Neamț 2015
Diplomă de excelență pentru păstrarea și transmiterea valorilor tradiționale Românești - Rădăuți 2015
Diplomă de excelență pentru merite deosebite în conservarea și promovarea tradițiilor autentice - Huși 2014
Diplomă în semn de sinceră recunoștință și reală prețuire pentru eforturile depuse în vederea păstrării și valorificării tradiției - Iași 2014
Asociația Meșterilor Populari din Moldova îi mulțumește creatorului popular Eusebiu Iacinschi pentru păstrarea tradiției meșteșugărești și înnoirea ei creatoare - Iași 2013
Diplomă de excepție pentru înalta măiestrie artistică în cadrul Târgului Internațional „La vatra olarului” - Călărași 2013
Premiul I se decernează la a XXII-a ediție a Expoziției-concurs Naționale în cadrul Bâlciului Republican al Meșterilor olari pentru promovarea, valorificarea și renașterea meșteșugului olăritului - R. Moldova 2011
Diplomă de excelență pentru activitatea excepțională desfășurată în domeniul ceramicii și pentru contribuția deosebită la perpetuarea artei tradiționale românești - Piatra Neamț 2011
Diplomă de excelență pentru punerea în valoare cu deosebită măiestrie a artei populare tradiționale românești - Focșani 2005

Galerie foto

Legături externe 
http://www.peurmeleluieminescu.ro/evenimente/workshop
http://www.ecarpathian.com/ 
http://www.ecarpathian.com/ro/ceramica/kuty-mug-and-cups/
http://www.ecarpathian.com/en/ceramica/-kuty-plate/
http://www.ocolit.net/index.php?id_category=48&controller=category 
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/omul-zilei/omul-zilei-de-sambata-eusebiu-iacinschi--98489.html
https://www.monitorulsv.ro/foto/W2pcqOz/6
http://www.visitbotosani.ro/ro/2014/04/iacinschi-eusebiu-2/
http://realitateamedia.ro/mestesugarii-premiati-de-consiliul-judetean/
http://iasi.tvr.ro/buna-dimineata-moldova-27-februarie-2014_7142.html
http://www.primariabt.ro/index.php?load=comunicate&id=3645

Note 

Artizanat
Arta ceramicii
Artă populară
Ceramică
Ceramică românească
Ceramiști români
Meșteri populari români
Nașteri în 1973
Olărit